El·lòtia o Hel·lòtia (en grec antic ἐλλώτια o ἑλλώτια) era un festival amb carreres de torxes que se celebrava cada any a Corint en honor d'Atena venerada com a deessa del foc, segons Ateneu de Nàucratis i lEtymologicum Magnum. A Creta se celebrava un festival amb el mateix nom en honor d'Europa.

La paraula ἑλλωτίς ("ellotis"), de la que el festival en derivava el seu nom, era, segons Ateneu de Nàucratis, una garlanda de murtra de vint colzes de circumferència, que es portava a la processó celebrada durant la festa.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia